La Samaritaine peut désigner :
 Jésus et la Samaritaine, un épisode de l'évangile selon Jean
 La Samaritaine, une pièce en vers d'Edmond Rostand créée en 1897.
 La Samaritaine, un opéra de Max d'Ollone, créé en 1937 d'après la pièce précédente.
 La Samaritaine, un cabaret-théâtre de Bruxelles.
 La Samaritaine, un grand magasin parisien tirant son nom d'une ancienne pompe à eau située sur le Pont-Neuf.
 La Samaritaine était une brasserie de Vittel.